The Golden Web – film del 1920 diretto da Geoffrey Malins
The Golden Web – film del 1926 diretto da Walter Lang